Бриатико () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Вибо-Валентия.

Население составляет 4103 человека, плотность населения составляет 152 чел./км². Занимает площадь 27,76 км². Почтовый индекс — 89817. Телефонный код — 0963.

Покровителем населённого пункта считается святитель Николай, Мирликийский Чудотворец. Праздник ежегодно празднуется 6 декабря.

Известные уроженцы 
 Антонио Пьетропаоло (-), итальянский анархист и партизан.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта